A 2016-os MotoGP argentin nagydíjat április 1. és 3. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Khairul Idham Pawi nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét április 2-án, délután rendezték. A pole-pozíciót Marc Márquez szerezte meg Valentino Rossi és Jorge Lorenzo előtt.

Futam
A MotoGP futamát április 3-án, délután rendezték. A rossz időjárás miatt a futam előtt közleményben tudatták a versenyzőket, hogy a futam hosszát 20 körre csökkentették, továbbá beiktattak egy kötelező motorcserét amelyet a 9, 10 vagy 11 körben kellett a versenyzőknek megejteniük.

A rajtot Lorenzo kapta el a legjobban, de a második körben márcsak az ötödik helyen állt a Yamaha spanyolja. A vezetést Andrea Dovizioso vette át, mögötte Rossi és Márquez haladtak. Pedrosa az első kanyarban majdnem koccant Iannonéval, így a középmezőnybe esett vissza. Márquez gyorsan megelőzte az előtte haladó két olaszt és az élre állt, majd Rossival együtt elszakadtak az üldözőiktől. A hatodik körben az első kanyarban Lorenzo kicsúszott, így fel kellett adnia a versenyt. Közben a Ducatisok még hátrébb csúsztak, hiszen már Viñales is megelőzte őket. 

Az motorcserét követően Márquez és Rossi maradtak az élen, de a spanyol egyre jobban elhúzott Rossitól. Mint később kiderült, az olasznak meggyűlt a baja az új abroncsokkal, ezért hamarosan Viñales és a két Ducati kezdték támadni. Viñales azonban eldobta Suzukiját az első kanyarban, így egy biztos dobogós helytől fosztotta meg magát. Az utolsó körökben mindkét Ducati megelőzte Rossit, és a második helyért kezdtek csatázni. 

Márquez végül magabiztos győzelmet aratott és átvette a vezetést a bajnokságban. Az utolsó előtti kanyarban Iannone lehetetlen módon próbálta megelőzni csapattársát. Mindkét versenyző a kavicságyban végezte, de Dovizioso képes volt motorját betolva célba érni – igaz az utolsó helyen. A második helyre így Rossi futott be, mögötte Dani Pedrosával. Mögöttük meglepetésként Laverty jött be, maga mögé utasítva Héctor Barberát és Pol Espargarót. A top 10-be még Bradl, Smith, Rabat és Bautista fértek be.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét április 2-án, délután rendezték.

Futam
A Moto2 futamát április 3-án, délután rendezték. Az esős Moto3-as verseny után a nagyrészt száraz pályán indult verseny. A rajtnál Jonas Folger vette át a vezetést, vele csak Lowes, Zarco és Morbidelli. A vezető négyes nagy tempót diktálva lépett el a mezőnyből, előnyük már több másodpercre rúgott. 20 körrel a vége előtt Lowes az élre tört, ezzel visszataszítva Folgert az üldőzőbolyba. Közben Dominique Aegerter is felzárkózott és Syahrinnal csatázott a negyedik helyért. 
Álex Rins rossz rajtját követően fokozatosan lépdelt előre, már a hatodik helyen haladt, de gyorsan feljött az ötödik helyre. 
Ismét helycsere történt az élen: Zarco feljött az első helyre, és kiépített egy viszonylag biztos, 1 másodperces előnyt. Rins próbált felzárkózni az élmezőnyre, kevés sikerrel. Az utolsó előtti körben Morbidelli elcsúszott az első kanyarban, de vissza tudott csatlakozni a versenybe a 25. helyen. Az utolsó körben már nem változott semmi, Zarco nyert, Lowes és Folger pedig dobogósok lettek. Utánuk következett Rins, Aegerter Syahrin és a katari győztes, Thomas Lüthi.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét április 2-án, délután rendezték.

Futam
A Moto3 futamát április 3-án, délután rendezték. A verseny nagyon hasonlított az egy évvel ezelőtti indianapolisi versenyre, hiszen a pálya állapota a vizes és száraz között mozgott. Minden pilóta esőgumival gurult fel a rajtrácsra, ám közülük sokan slick gumira váltottak. A rajtnál derült ki, hogy egyedül Livio Loi indul esős nagydíjra készülve. 

Bindert a visszafogott rajtját követően először Fenati előzte, majd a még csak harmadik versenyén induló, Khairul Idham Pawi vette át a vezetést, a második helyre pedig Loi kapaszkodott fel. Jó hétvégének ígérkezett a maláj versenyzők számára: Pawi első, Norrodin pedig harmadik helyen haladt. A 15. körben, a fokozatosan felszáradó pályán Loi szenvedni kezdett abroncsaival, így egyre többen előzték meg. Ezzel ellentétben Pawi hihetetlen tempót diktált a száraz pályás gumikon, előnye már több mint 20 másodpercre hízott.  

Navarro, Locatelli, Binder és Mir kezdtek felzárkózni, miközben Arón Canet eldobta motorját a hetes kanyarban. Az utolsó kör izgalmasnak bizonyult. Miközben Pawi átszelte a célvonalat, Navarro és Noroddin nagy csatát vívott a második helyért, egészen az utolsó előtti kanyarig, amikor is Norrodin bukott. Norrodin azonnal felállította a motorját, majd a célegyenes felé vette az irány, futva. Így a dobógóra Pawi, Navarro és Binder fértek föl.

Jegyzetek

További információk

argentína
Motorversenyzés Argentínában